Homfeld bezeichnet folgende Orte:

 einen Ortsteil der Gemeinde Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Homfeld, ein Ortsteil des Fleckens Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen

Homfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Homfeld (1933–2019), deutscher Bildhauer und Medailleur, der teils auch gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula Homfeld als Künstlerpaar wirkte
 Conrad Homfeld (* 1951), amerikanischer Springreiter und Olympiasieger
 Sebastian Anton Homfeld (1688–1761), seit 1744 preußischer Kanzler Ostfrieslands